Le  Grand Prix moto d'Aragon 2010 (Gran Premio A-Style de Aragón) est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 17 au  sur le circuit Motorland Aragon. C'est la première édition du Grand Prix moto d'Aragon. Il remplace le Grand Prix moto de Hongrie initialement prévu, les travaux sur le circuit n'ayant pas été terminés à temps.

Classements

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel de MotoGP

2010
Aragon
Sport en Espagne en 2010
Sport en septembre 2010